Beleg van Bonn (1583), tijdens de Keulse Oorlog
Beleg van Bonn (1588), tijdens de Keulse Oorlog
Beleg van Bonn (1673), tijdens de Hollandse Oorlog
Beleg van Bonn (1689), tijdens de Negenjarige Oorlog
Beleg van Bonn (1703), tijdens de Spaanse Successieoorlog